Iskărská rokle (  ) je rokle/kaňon na řece Iskăr v západním Bulharsku.

Přírodní podmínky 
Roklina se nachází v západní části pohoří Stara planina v Sofijské a Vračianské oblasti. Protíná pohoří a spojuje Sofijskou kotlinu na jihu s Dunajskou rovinou na severu. Svou délkou 84 kilometrů a strmými skalními úbočími po stranách je nejimpozantnější a nejdelší bulharskou říční roklinou. Průměrná nadmořská výška rokle je 362 m n. m.

Galerie

Reference

Externí odkazy 
 

Stara planina